Nieuwe watertoren (Steenbergen)
Oude watertoren (Steenbergen)